Шкантар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шкантар, Ладислав (род. 1983) — словацкий каноист-слаломист.
 Шкантар, Петер (род. 1982) — словацкий каноист-слаломист.